Дорда — фамилия. Встречается, в частности, среди русских и немцев ().
 Дорда, Кристиан (род. 1988) — немецкий футболист.
 Дорда, Нина Ильинична (1924—2016) — советская эстрадная певица.